Granet ist der Familienname folgender Personen:

 François-Marius Granet (1775–1849), französischer Maler des Klassizismus
 François Omer Granet (1758–1821), französischer Politiker und Revolutionär

 Marcel Granet (1884–1940), französischer Sinologe und Soziologe